Callejón puede referirse a:

 Callejón, calle estrecha o calle sin salida; sinónimo de callejuela, calleja;

Personas 
 Eduardo Propper de Callejón (1895 - 1972), diplomático español;
 José María Callejón Bueno, futbolista español;
 Juan Callejón Baena, médico y político español;
 Juan Miguel Callejón Bueno, futbolista español;
 Juan Monjardín Callejón, futbolista español;
 María Fernanda Callejón, actriz y vedette argentina;

Lugares 

 Callejón Croquer, calle en San Fernando, Cádiz, España; 
 Callejón, barrio de Cúcuta, Colombia;
 Callejón de Ibáñez, camino en Buenos Aires, Argentina;
 Callejón de Huaylas, valle de la Cordillera de los Andes, en Perú;
 Callejón de Manzanares -la Soledad Segundo Callejón de Manzanares-, callejón de la Ciudad de México;

 Callejón del Beso, lugar y leyenda de Guanajuato, México; 
 Callejón del arco, monumento en Puerto Real, España;

Películas y libros 

 Callejón sin salida (ver en esta página distintas entradas sobre Callejón sin salida);
 El callejón de los milagros, novela de Naguib Mahfuz (1947);
 El callejón de los milagros, película mexicana de 1995;

Música 

 El Callejón del Mico, grupo español de rock;
 Callejon (banda), banda de metalcore alemán.